Гвајалес има више значења:

 Гвајалес (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Гвајалес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику